Бадинь (зал собраний) — старое здание заседаний Национального Собрания Вьетнама, расположенное на площади Бадинь.
 Бадинь (площадь) — центральная площадь Ханоя, столицы Вьетнама. 
 Бадинь (Ханой) — район Ханоя.
 Бадинь (городской квартал) — квартал в городе Бимшон, провинция Тханьхоа, Вьетнам.

См. также 
 Бадиньер